Der KK Union Olimpija ist ein slowenischer Basketballverein aus Ljubljana. Das Team zog 2010 von der alten Spielstätte Hala Tivoli, wo sie seit 1965 spielten, in die Arena Stožice mit 12.480 Plätzen. Der Verein spielt zurzeit in der ABA-Liga sowie in der ersten slowenischen Liga.

Retired Numbers 
 12 – Marko Milič (Forward)

Erfolge 
 Europapokal der Pokalsieger: 1994
 ABA-Liga: 2002
 Slowenische Meisterschaft: 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2014, 2017
 Slowenischer Pokal: 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017
 Jugoslawische Meisterschaft: 1957, 1959, 1961, 1962, 1966, 1970

Weblinks 

 union.olimpija.com: Offizielle Webseite (slowenisch, englisch)

Ljubljana
Sportverein (Ljubljana)
Gegründet 1946